Kraftwerk. Io ero un robot è un libro biografico del 2000 di Wolfgang Flür, ex membro della band elettronica dei Kraftwerk.

Sinossi 
Wolfgang Flür ricostruisce dall'interno le vicende di un gruppo geniale, capace di mantenere per anni un difficile equilibrio tra sperimentazione e attitudine pop. Una rivoluzione artistica destinata a ridefinire in modo permanente il suono e l'immaginario tecnologico.

Autobiografie
Musica elettronica